Уши́цька ву́лиця — вулиця в Деснянському районі міста Києва, місцевості  Биківня, селище Радистів. Пролягає від Биківнянського провулку до вулиці Радистів.

Історія 
Вулиця виникла в 50-х роках XX століття. Сучасна назва — з 1957 року.

Джерела 

Вулиці Деснянського району Києва